Amerikai Egyesült Államok
Barberton (Ohio)
Barberton (Washington)
 Ausztrália
Barberton (Nyugat-Ausztrália)
 Dél-afrikai köztársaság
Barberton (Mpumalanga)